Fagg ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Fagg (1915–1987), britischer Archäologe und Museumskurator
 Charlie Fagg (* 1999), britischer Autorennfahrer